Генеалогическое древо Багратидов, список рода Багратидов Армении (Багратиды) и Грузии (Багратионы).

Великая Армения 

Семья Багратидов была признана одним из дворянских родов Армении в IV веке. Феодальные права были переданы Аршакидами — царями Армении (52—428). Семейный титул Багратидов был коронующий рыцарь или аспет (, тагадир аспет): они короновали армянских царей. Их основными владениями были Спер (район в Высокой Армении, известный золотом) и Тайк.

Смбат I известен как первый представитель династии. Он был аспетом первого христианского царя — Трдата Великого (287—330). Последний армянский царь, который был коронован Багратидами Арташес IV (423—428). Аспетом был Смбат III, который был служил еще со времен царя Врамшапуха (389—415).

Персидско-византийское владычество 
Потомки Смбата III тоже являлись одними из самых известных князей (нахараров) во время римской (византийской) и сасанидской эпох. Армения была разделена между ними в 387 году. Тироц, один из потомков Смбата III, известен как союзник Васака Сюни — марзпана Армении (442—451). Саак II, а позже — Смбат IV, стали марзпанами Армении. Ведущие князья, которые руководили династией, традиционно продолжали называться аспетами.

После второго раздела Армении (591) поместья Багратидов стали часьтю Византийской империи. Смбат IV был один из князей, которые воевали против византийцев.

Арабская эпоха 

Во время арабского владычества (7-9 века) Багратиды были одни из самых влиятельных родов Армении. Их оснывные конкуренты были Мамиконяны — военачальники (спарапет) Армении. Последние ориентировались на византийцев. князья Армении выбирались из этих двух родов, или же такими становились представители иных семей, которые были под их влиянием. Князья Армении были самыми влиятельными людьми на территории Армянского эмирата (Великая Армения, Иверия, Кавказская Албания) — после арабских правителей (востикан).

Соперничество закончилось победой Багратидов, которые основали независимое царство. Сначала титул князья Армении был переименован (князь князей, ишханац ишхан). Затем они же и стали военачальниками — спарапетами войска. В начале 9-го века один из влиятельных князей Ашот IV Мсакер (790—826) соединил Тарон, Тайк и Айрарат, и стал владыкой этих территорий. Далее он присоединил к своим владениям Мокк, Гугарк, Иверию и Кавказскую Албанию. После этого он вступил в родственные связи с остальными родами — Арцрунидами (Васпураканское княжество) и Сюни (Сюникское княжество). таким образом, бесь Армянский эмират был под его контролем.

Князья Армении и спарапеты были из семьи Смбата VIII. Его сын, Ашот, стал первым королём Армении — из династии Багратидов. Сыновья Баграта II, брата Смбата VIII, стали князьями Тарона. Их сестра Рипсимэ стала княжной Васпуракана. Его муж был первым князем всего Васпуракана — Амазасп II Арцруни.

До независимости, ветвь Багратуни в Тайке стали отдельным княжеством. Один из князей, Ашот I Куропалат, стал главой грузинских Багратидов (Багратионы). Они правили в Грузии почти 1000 лет (9-19 века).

Последним князем Армении стал Ашот (855—885), который воссоздал Армянское царство и стал её царем — известным как Ашот I Великий (885—890).

Литература 
 Cyril Tumanoff, Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l’Histoire de la Caucasie Chrétienne (Arménie-Géorgie-Albanie) 
 Армянская советская энциклопедия
 René Grousset, Histoire de l’Arménie 
 Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs
 Suny, Ronald Grigor (1994), The Making of the Georgian Nation: 2nd edition, p. 27. Indiana University Press, ISBN 0-253-20915-3
 Rapp, Stephen H. (2003), Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts, p. 383. Peeters Bvba ISBN 90-429-1318-5.

Списки:Армения
Списки:Грузия
Семейные деревья

Багратиды